

Patronyme 
 Eran Zahavi (1987-), footballeur international israélien.
 Dror Zahavi (1959-), réalisateur israélien.
 Amotz Zahavi (1928-2017), ornithologue israélien.
 Helen Zahavi (1966-), écrivaine et scénariste anglaise.

Autre 
 Conjecture de Zahavi du nom de son concepteur, Yacov Zahavi.
 Yehuda Meshi Zahav (1959-2022), rabbin orthodoxe

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme juif